Боннво () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя
 Боннво () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду
 Боннво () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар
 Боннво () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер